Muldoon ist der Familienname folgender Personen:

 Bristow Muldoon (* 1964), schottischer Politiker
 John Muldoon (1886–1944), US-amerikanischer Rugbyspieler 
 Patrick Muldoon (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Paul Muldoon (* 1951), nordirischer Dichter
 Pete Muldoon (1881–1929), kanadischer Eishockeytrainer und -funktionär
 Peter James Muldoon (1862–1927), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rockford
 Robert Muldoon (1921–1992), neuseeländischer Politiker
 Sylvan Muldoon (1903–1969), US-amerikanischer Autor
 Thomas William Muldoon (1917–1986), Weihbischof in Sydney
 Tomás Andrés Mauro Muldoon (* 1938), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Juticalpa
 Vincent Muldoon (* 1990), irischer Snookerspieler
 William Muldoon (1885–1957), US-amerikanischer Rugbyspieler 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Muldoon (Texas)